Back är ett ord som är uppfört  med många betydelser i svenska ordböcker.  Det är ett efternamn och i Sverige också ett gårdsnamn som kan ingå i personnamn. Det förekommer i en rad geografiska namn, främst i engelsktalande länder. 

Ordet back ingår vidare i engelska titlar på musikstycken, musikalbum, filmer, tv-serier och böcker, som fått egna artiklar i svenskspråkiga Wikipedia. Verktitlar av detta slag har inte medtagits i det följande.

Back som del av personnamn
Back kan vara ett efternamn, som i Sverige också använts som soldatnamn. Det förekommer också i andra länder. Namnet har samma uttal som det norska namnet Bakk och med skandinaviskt uttal även Bach. På tyska språket där namnet Bach är speciellt välkänt har namnen olika uttal. 
I juli 2016 förelåg följande uppgifter om antalet bosatta i Norden med de olika efternamnsnamnformerna:

 Sverige: Back 1590, Bakk 16, Bach 206
 Danmark: Back 299, Bakk  under 3, Bach 6344
 Norge:, Back 77, Bakk 335, Bach 494 
 Finland:  Back 839, Bakk under 5,Bach 26

För Tyskland uppskattas antalet bärare av namnet Back till cirka 4200, vilket skall jämföras med 24000 för namnet Bach. 

I delar av Sverige, främst i Dalarna, förekommer gårdsnamn som en del av namnet. I svensk lagstiftning finns särskilda regler för dessa. Då de står först i namnet och är sällsynta,  bokförs de emellertid oegentligt som vanliga förnamn och som tilltalsnamn i offentlig statistik. Enligt Statistiska centralbyrån juli 2016 hade 25 kvinnor och 28 män namnet Back som första förnamn, felaktigt kallat tilltalsnamn. 110 kvinnor och 99 män hade namnet som förnamn i en annan position, det vill säga som mellannamn.

Personer med efternamnet Back
 Ann-Sofie Back (född 1971), svensk modeskapare
 George Back (1796–1878), brittisk marinofficer, polarforskare och konstnär
 Jens Back (född 1977), svensk musiker
 Johannes Back (1892–1973), svensk tillsynslärare och politiker, socialdemokrat
 Lennart Back (1933–2022), svensk gångare
 Ralph-Johan Back (född 1949), finländsk datalog
 Stanley Back (1931–1982), svensk arkitekt

Personer med gårdsnamnet Back
 Back Erik Andersson (1778–1847), dalmålare från Leksand
 Back Olof Andersson  (1767–1820), dalmålare från Leksand
 Back Per Ersson (1840–1920), lantbrukare och politiker, liberal

Företag, grupper och liknande
 Hogs Back Brewery Ltd – engelskt bryggeri grundat 1992
 Laid Back – dansk musikgrupp,bildad 1979
 Orosdi-Back – svenskt bokförlag
 Taking Back Sunday – amerikansk rockgrupp bildad 1999

Geografi
 Back, Sideby – en del av byn Sideby i Kristinestad, Finland
 Back Mesa – en platå i Antarktis
 Back Peninsula – en halvö i Kanada
 Back River – en flod i Nunavut och Northwest Territories, Kanada
 Back-Rolftjärnen – en sjö i Älvdalens kommun

Se även
 Back Bay – flera
 Back River (olika betydelser) – flera
 Dragons Back – flera
 Dragon’s Back – flera

Sport
 Back (sport)
 Back (ishockey)
 Försvarare (fotboll)
 Cornerback – position i amerikansk fotboll
 Quarterback – position i amerikansk fotboll
 Runningback – position i amerikansk fotboll

Teknik
 Back –  del av förpartiet på fartyg
 Back – del i ett skruvstycke
 Back-end – begrepp inom informationsteknik
 Back office – ett engelskt uttryck med flera betydelser
 Backväxel
 Bromsback
 Ölback

Se även
 Backa – flera platser i Sverige
 Backe – flera

Källor

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn
Soldatnamn